МЛБ в сезоне 2000 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Янкиз».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
2000 год в бейсболе
Спорт в Северной Америке в 2000 году